Kheir peut faire référence à :

Patronymes  
 Adib Kheir, nationaliste syrien des années 1920.
 Kazem Kheir, homme politique libanais.
 Kamal Kheir-Beik (1935-1980), homme politique syrien.

Toponymes  
 Mers El Kheir,  une commune rurale de la préfecture de Skhirate-Témara, au Maroc.
 Oued El Kheir, une commune de la wilaya de Mostaganem en Algérie. 
 Ribate El Kheir, une ville du Maroc.

Divers 
 Opération Bashaer al-Kheir, opération militaire durant la Guerre d'Irak.